Dave Holland (ur. 1946) – brytyjski basista jazzowy
 Dave Holland (ur. 1948, zm. 2018) – brytyjski perkusista rockowy